Spassk steht für:
 Spassk (Pensa), Stadt in der Oblast Pensa (Russland)
 Spassk (Kemerowo), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kemerowo (Russland)
 Spassk (Karaganda), kleine Siedlung in der Region Karaganda
 der ehemalige Name (1917–1929) der Stadt Spassk-Dalni in der Region Primorje (Russland)
 der ehemalige Name (1778–1929) der Stadt Spassk-Rjasanski in der Oblast Rjasan (Russland)
 der ehemalige Name (bis 1926) der Stadt Bolgar in der Republik Tatarstan (Russland)

Siehe auch:
 Spaske
 Spasski